Alfi Conteh-Lacalle (Barcelona, 1985. január 18. –) Sierra Leone-i válogatott labdarúgó.

Mérkőzései a Sierra Leone-i válogatottban

További információk 
 Profilja a Transfermarkt.com-on 
 Profilja a Nela.hu-n 
 Profilja a 11v11.com-on 
 Profilja a bdfutbol.com-on 

Sierra Leone-i labdarúgók
A Budapest Honvéd labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
1985-ben született személyek
A Lombard Pápa labdarúgói
Élő személyek